Koudela ist der Familienname folgender Personen:

 Genro Koudela (1924–2010), österreichischer Zen-Priester und Lehrer